Styloperla är ett släkte av bäcksländor. Styloperla ingår i familjen Styloperlidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Styloperla